Hjärtfottvestjärtar (Forficulidae) är en familj av tvestjärtar. Enligt Catalogue of Life ingår hjärtfottvestjärtar i överfamiljen Forficuloidea, ordningen tvestjärtar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tvestjärtar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Forficulidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tvestjärtar